« La naissance de Vénus » (ou Vénus anadyomène) est un thème de peinture et de danse, consistant en la représentation de la mythographie fondatrice de déesse de l'Amour, commune aux mythologies grecque: (Aphrodite) et romaine (Vénus).

Peinture

79 : La Naissance de Vénus ou Vénus sortie des eaux ou Vénus anadyomène, fresque de Pompéi.

1485 : La Naissance de Vénus de Sandro Botticelli.

1520 : La Naissance de Vénus de Raphaël (Vatican) ;
 1520-1525 : La Naissance de Vénus ou Vénus Anadyomène de Titien ;
 avant 1546 : La Naissance de Vénus de Jules Romain (Rome).

1635-1636 : La Naissance de Vénus de Poussin.
 1640 : La Naissance de Vénus de Rubens.

1740 : La Naissance de Vénus ou Le Triomphe de Vénus de François Boucher ;
 1754 : La Naissance de Vénus ou Vénus de François Boucher ;
 1753-1755 : La Naissance de Vénus de Jean Honoré Fragonard.

1824 : La Naissance de Vénus ou Vénus sortant de l'onde dessin de Girodet-Trioson, musée du Louvre département des Arts graphiques ;
 1838 : La Naissance de Vénus ou Vénus anadyomène dite aussi Vénus marine de Théodore Chassériau ;
 1808-1848 : La Naissance de Venus ou Vénus Anadyomène de Jean-Auguste-Dominique Ingres ;
 1852 : La Naissance de Vénus d'Henry Courtney Selous ;
 1859 : La Naissance de Vénus de Gustave Moreau (d'après Botticelli), musée Gustave Moreau ;
 1862 : La Naissance de Vénus d'Amaury-Duval ;
 1863 : La Naissance de Vénus d'Alexandre Cabanel ;
 1870 : La Naissance de Vénus de Gustave Moreau, musée Gustave Moreau ;
 1872 : La Naissance de Vénus ou Vénus anadyomène d'Arnold Böcklin ;
 1879 : La Naissance de Vénus de William Bouguereau ;
 1890 : La Naissance de Vénus ou L’Étoile ou Vénus sortant des eaux de Jean-Léon Gérôme.

1907 : La Naissance de Vénus d'Henri Gervex, musée du Petit-Palais à Paris ;
 1912 : La Naissance de Vénus d'Odilon Redon ;
 1922 : La Naissance de Venus ou  Vénus Anadyomène de Georges Sabbagh, musée des Années Trente ;
 1934 : La Naissance de Vénus d', National Gallery of Scotland ;
 1938 : La Naissance de Venus de Robert Heitz, musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg ;
 1940 : La Naissance de Vénus de Raoul Dufy (d'après Botticelli), musée d'Art moderne de la Ville de Paris ;
 1945 : La Naissance de Vénus ou  Vénus Anadyomène de Raoul Dufy (d'après Botticelli), musée national d'Art moderne - Centre Georges Pompidou ;
 1963 : La Naissance de Vénus d'Alain Jacquet (camouflage à partir du tableau de Botticelli)

2011: La Renaissance de Vénus de David Lachapelle
 2012 : La Naissance de Vénus d'Alexandra Nereïev

Littérature 
 2003 : La Naissance de Vénus ou The Birth of Venus de Sarah Dunant ;

Danse 
 1665 : Ballet royal de la Naissance de Vénus, ballet d'Isaac de Benserade et Jean-Baptiste Lully ;
 1696 : La Naissance de Vénus, ballet de Pascal Collasse ;
 1817 : La Naissance de Vénus et de l'Amour, ballet de Jean-Antoine Petipa.

Voir aussi 
 
 Vénus Victrix

Références

Mythologie dans l'art et la culture
Représentation d'Aphrodite ou Vénus